Il existe plusieurs monuments à (ou de) l’Indépendance à travers le monde :
 le monument de l’Indépendance, commémorant la déclaration d’indépendance de la république démocratique d’Azerbaïdjan, situé à Bakou en Azerbaïdjan ;
 le Monumento à Independência do Brasil, commémorant le cri d’Ipiranga, acte fondateur de l’indépendance du Brésil, situé dans la ville de São Paulo, au Brésil ;
 le , situé à Vlorë, en Albanie, dédié à la  ;
 le , dédié à l’indépendance cambodgienne de la France, situé à Phnom Penh, au Cambodge ;
 le Monumento a la Independencia de Mexico, au Mexique, qui célèbre l’indépendance mexicaine ;
 le Monumentul Independenței, situé à Tulcea, en Roumanie, qui célèbre la chute du régime soviétique en Roumanie ;
 le monoument Nézalejnosti, dédié à l’indépendance ukrainienne de 1991 (de l’URSS), situé dans la ville de Kiev, en Ukraine ;
 le monument de l’Indépendance et de la Paix, célébrant l’émancipation turmène de l’Union soviétique en 1991, situé dans la capitale du Turkménistan, à Achgabat.